Леж () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  особи (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 30 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Леж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Леж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена